Hospital St. Laurentii  steht für:

 Hospital St. Laurentii (Meißen) 
 Hospital St. Laurentii (Weißenfels)